Szarka László (1953) történész, egyetemi docens, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának volt dékánja
 Szarka László (1954) geofizikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
 Szarka László, 1848-as forradalmár
 Szarka László vagy Mr. Bikicsunáj, énekes, Megasztár-versenyző

Jegyzetek